Тоба се може односити на:
 Тоба (језеро), је језеро у Индонезији
 Тоба (Нова Црња), је насеље у Србији у општини Нова Црња у Средњобанатском округу